Distretto di Mikata è il nome di:
Distretto di Mikata – distretto della prefettura di Fukui in Giappone
Distretto di Mikata – distretto della prefettura di Hyōgo in Giappone